Суд се може односити на:
 Суд (државни орган)
 Суд (логика)
 Суд (посуда)
 Суд (крвни)